Владимир Исаакович Матковский (, Тбилиси — 26 октября 1979, Москва) — российский и советский виолончелист, Заслуженный артист РСФСР (1951).

Биография 
Владимир Матковский родился в семье музыканта, преподавателя Тифлисского музыкального училища и с 1924 - профессора Тбилисской Консерватории Исаака Марковича Матковского.  Игре на виолончели учился у Н. И. Потапова. В 1922 году окончил Московскую консерваторию по классу виолончели у Альфреда Глена. С 1919 года — первый помощник концертмейстера группы виолончелей, в 1922—1953 годы — солист оркестра Большого театра в Москве.

Совмещал работу в оркестре с концертной деятельностью, выступал в сольных и симфонических концертах. Был мастером кантилены.

Награждён орденом «Знак Почёта» (02.06.1937) и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (25.05.1976).

Литература 
 Ямпольский И. М. Матковский Владимир Исаакович // Музыкальная энциклопедия в 6 томах / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Т. 3: Корто — Октоль. — М.: Советская энциклопедия, 1976.

Примечания 

Выпускники Московской консерватории
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра